Жак Леон Клемент Тома (; ,  — , ) — французский генерал. Командующий национальной гвардии Парижа (1870).

Во время франко-прусской войны в 1870 году была образована парижская национальная гвардия: все граждане, изъявившие на то желание, были вооружены. Командующим национальной гвардией Парижа был назначен Клемент Тома. В короткое время численность национальной гвардии достигла 300 тысяч человек.

Сразу после вступления в должность генерал принял меры к наведению порядка и дисциплины: строго взыскивал с отступавших от установленного порядка, распустил некоторые батальоны за их трусость в битве при Шампиньи (2 декабря 1870) и осады Парижа  (сентябрь 1870 — январь 1871), за что стал предметом ненависти революционеров, входивших в состав национальной гвардии.

После капитуляции Парижа (28 января 1871) сложил свои полномочия.

18 марта 1871 года в ходе восстания в Париже был схвачен толпой и расстрелян вместе с генералом Леконтом, отдавшим приказ стрелять в толпу.

Примечания

Ссылки 
 
 Général Clément Thomas

Генералы Франции
Расстрелянные во Франции
Персоналии:Национальная гвардия Франции
Казнённые во Франции в XIX веке
Участники Франко-прусской войны
Похороненные на кладбище Пер-Лашез